Maués steht für:
 Maués (Amazonas), brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Amazonas
 Igor Lintz Maués (* 1955), österreichischer Komponist
 Maués-Seidenäffchen, eine Primatenart

Siehe auch:
 Maues